Медаль «За достоинство» — государственная награда Российской империи, предназначавшаяся для выпускников Московской Практической академии коммерческих наук.

Основные сведения 
Медаль «За достоинство» учреждена  года указом Николая I.  года высочайше учреждён рисунок медали.

Порядок награждения 
Медалями награждались выпускники Московской Практической академии коммерческих наук, имевшие потомственное звание почётного гражданина. Те выпускники, которые завершили обучение на отлично, но не относились к сословию почётных граждан, не получали данной медали, но сами становились почётными гражданами.

Описание медали 
Медали были сделаны из золота. Диаметр — 28 мм. На лицевой стороне медали изображён портрет императора, который правил во время награждения. Например, во время царствования Николая I на лицевой стороне медали был его портрет, а по окружности вдоль края медали надпись: «». Аверс в дальнейшем менялся с началом царствования нового императора. На оборотной стороне медали в центре изображён кадуцей (жезл Меркурия), украшеный дубовым венком и обвитый змеёй. В верхней части медали по дуге надпись: «», снизу: «». Позднее надпись внизу изменилась на «».
Медали чеканились на Санкт-Петербургском монетном дворе начиная с января 1836 года.

Порядок ношения 
Медаль имела ушко для крепления к колодке или ленте. Носить медаль полагалось на груди. Лента медали — Аннинская.

Изображения медалей

Примечания

Литература

Ссылки 

 

Награды периода Александра II
Награды периода Александра III
Награды периода Николая II